Westerbeck ist der Name von Ortsteilen:

in Niedersachsen:
 Westerbeck (Ebersdorf), Ortsteil der Gemeinde Ebersdorf, Landkreis Rotenburg (Wümme)
 Westerbeck (Osterholz-Scharmbeck), Ortsteil der Kreisstadt Osterholz-Scharmbeck, Landkreis Osterholz
 Westerbeck (Sassenburg), Ortsteil der Gemeinde Sassenburg, Landkreis Gifhorn

in Nordrhein-Westfalen, Kreis Steinfurt:
 Westerbeck (Lienen), Ortsteil der Gemeinde Lienen
 Westerbeck (Westerkappeln), Ortsteil der Gemeinde Westerkappeln

Westerbeck ist der Familienname folgender Personen:
 Jens Westerbeck (* 1977), deutscher Schriftsteller, Fernsehautor und Gagschreiber